GYG2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі X-хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 501 амінокислот, а молекулярна маса — 55 184.

Кодований геном білок за функціями належить до трансфераз, фосфопротеїнів. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома X

Трансферази